Nocturnal Depression — французький гурт, що виконує музику в стилі депресивний блек-метал.

Біографія 
Nocturnal Depression засновано 2004 року, відразу ж було видано два демо: Suicidal thoughts та Near to the Stars. Наступного року на лейблі Whispering Night Productions світ побачили два демо: Soundtrack for a Suicide й Fuck Off Parisian Black Metal Scene.

Дискографія

Студійні альбоми 
 Nostalgia — Fragments of a Broken Past (2006)
 Soundtrack for a Suicide - Opus II (2007)
 Reflections of a Sad Soul (2008)
 The Cult of Negation (2010)
 Suicidal Thoughts MMXI (2011)
 L'Isolement (EP) (2013)
 Near to the Stars (2014)
 Spleen Black Metal (2015)
 Deathcade (2017)

Демо 
 Suicidal Thoughts (2004)
 Near to the Stars (2004)
 Soundtrack for a Suicide (2005)
 Fuck Off Parisian Black Metal Scene (2005)
 Four Seasons to a Depression (2006)

Спліт-альбоми 
 Nocturnal Depression & Funeral RIP (2006)
 Beyond the Light (2009)
 Dismal Empyrean Solitude (2009)
 Nocturnal Depression / Kaiserreich (2010)
 Shadows of Tragedy (2011)
 Wast of Life (2014)

DVD 
 Mankind Suffering Visions (2009)

Посилання 
 
 
 Nocturnal Depression  на Encyclopaedia Metallum
 Інтерв'ю Nocturnal Depression 

Французькі блек-метал-гурти
Музичні колективи, що з'явились 2004
Музичні колективи 2000-х
Засновані у Франції 2004